Het ATP-toernooi van Dubai 1996 (met de officiële naam Dubai Tennis Open) werd gespeeld van 12 tot en met 18 februari 1996. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van de Aviation Club Tennis Centre in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten, Dubai.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Dubai
ATP-toernooi van Dubai